Forno

Localidades

Forno (Moena)
Forno Canavese
Forno di Zoldo

 Fornos (Castelo de Paiva)
 Fornos (Freixo de Espada à Cinta)
 Fornos (Marco de Canaveses)
 Fornos (Santa Maria da Feira)
 Fornos (Coimbra)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos